Джуртелеку Шимлеулуй (; ; ) e румънско село в Трансилвания. Селището е разположено в подножието на карпатския масив Магура-Шимлеулуй, северозападната част на окръг Сълаж.

Демографски данни

Външни препратки 
 www.donau-archaeologie.de
 www.mek.oszk.hu
 sebok1.adatbank.transindex.ro 
 ro.wikisource.org
 harta.infoturism.ro 
 www.photomagazine.ro
 www.cimec.ro
 www.cjsj.ro 
 www.hiszi-map.hu

Села в окръг Сълаж